В список включены упоминания животных не только в собственно греческих мифах, но и в мифах других народов, сохранившихся в античных источниках и упоминающие представителей фауны. Сведения из басен Эзопа не включены.

Несмотря на богатство мифов о животных и растениях, в формальную классификационную систему в Древней Греции они не сложились.

Согласно Вяч. Вс. Иванову, в основном мотивы выражаются в следующем:
 временные превращения богов в животных,
 превращение богом персонажа в животное,
 сохранение отдельных териоморфных черт в образах богов («совиные глаза» у Афины, рога и копыта у Пана и др.),
 почитание богов в ипостасях животных и в связи с их священными животными,
 специальные жертвы богам,
 эпитеты богов.

Животные «среднего мира»

Кони 

 Арион.
 Балий и Ксанф.
 Пегас.
 Тараксипп.
 Троянский конь.

Быки и коровы 

Вяч. Вс. Иванов отмечает связь быка с богом грозы и водяными богами. Устойчивой связи с каким-то одним богом у быков нет, они ассоциируются прежде всего с Зевсом, Дионисом и Гераклом.

Победители быков:
 Геракл победил Критского быка, но потом выпустил.
 Марафонский бык. Убил Андрогея, но был побеждён Тесеем.
 Бык, опустошавший Аркадию. Убит Аргосом (сыном Агенора).
 Астерий (Минотавр) — человек с головой быка, его тело изображалось усыпанным звёздами. Тесей победил его.
 Ахелой принял облик быка (а прежде быкоголового мужа), но Геракл отломал ему рог.

Жертвы быков:
 Дикий бык убивает Ампела.
 К быку была привязана Дирка.
 Бык появился из моря и испугал коней Ипполита, которые разорвали своего хозяина.
 Амфитрион метнул дубину в убегавшую корову, от её рогов дубина рикошетом попала в голову Электриона и убила его.

Превращения в быка:
 Посейдон в облике быка овладел Арной.
 Зевс стал быком и похитил Европу.
 Зевс стал быком, чтобы овладеть Кибелой.
 Коровой стала Ио. В своих скитаниях она добрела до моря, позже названного в её честь Ионическим, и переплыла пролив, который получил название Босфор («коровий брод»).
 Зевс (по версии) стал быком и овладел коровой Ио.
 Афродита превратила женщин Коса в коров.
 В Амафунте жители приносили в жертву людей Зевсу Ксению, за что Пропетиды были превращены Афродитой в коров.
 В Египте быком стал Гефест.
 Облик коровы принимала Местра.

 Быку уподобляют Асопа Флиасийского и реки Еврот, Кефисс (Арголида), Эрасин и Эридан. Реку Кефисс (Аттика) изображают как мужчину с рогами.
 «Волоокой» Гомер называет Геру.

Одомашнивание быка:
 На быка впервые надел ярмо Бузиг.
 Сабазий впервые запряг в ярмо быков.
 Первым запряг быков Омогир (см. Мифы Арголиды).
 В Италии впервые запряг быков Евандр (сын Гермеса).
 Филомел первым изготовил повозку и запряг быков.
 Огнедышащих быков (халкотавров), которых выковал Гефест для Ээта, запряг в ярмо Ясон.

Указание дороги:
 Корова Пелагонта вела Кадма, который основал Фивы и принёс её в жертву Афине.
 Царь Фригии дал Илу корову. На холме, где она прилегла, Ил основал Илион.
 Бык отделился от стада и указал дорогу лигурийке Корсе на остров, названный её именем.

Другие сюжеты:
 Бычий рог — рог Амалфеи.
 Гея родила полубыка-полузмея, которого убил Бриарей.
 Бык был побеждён волком, и камень в него бросила Артемида. Это знамение о победе Даная.
 Дедал изготовил деревянную корову для Пасифаи.
 Эол и Беот были вскормлены коровой.
 На паре быков Зевс вёз изображение своей невесты, называя его Платеей (см. Киферон (герой)).
 Лепрей состязался с Гераклом в поедании быка.
 Геракл заколол быка, отобрав его у линдского пахаря (см. Мифы островов Эгейского моря).
 Геракл заколол быка на обед, отобрав его у Феодаманта.
 Источник Метопа в Аркадии уподобляют корове.
 Бычья кровь считалась ядом. Её выпили Эсон, царь Мидас и Фемистокл.
 Телёнок из стада Миноса менял свой цвет. Полиид сравнил его с шелковицей.
 Дочери Прета возомнили себя коровами и долго блуждали.
 Прометей первым убил быка.
 Несколько персонажей по имени Тавр.
 Талос (витязь) иногда именуется быком.
 Имена быков Авгия — см. Мифы Элиды.
 Из кожи быка был сделан мех с ветрами, который Эол дал Одиссею.
 Созвездием Волопаса стал либо Аркад, либо Икарий (отец Эригоны), либо Филомел.
 С коровой предположительно связывают имя богини Тихи.

За пределами Греции:
 Апис и Мневис. Священные быки у египтян.
 С помощью шкуры быка Дидона купила землю у Иарбанта.
 Согласно Гелланику, Италия названа по быку, отбившемуся от стада Геракла.
 Бык Париса стал наградой на погребальных играх.
 Племя тавров и эпитет Артемиды Таврополы.

Жертвоприношения:
 Быка жертвовали Зевсу. Порядок жертв установил Прометей в Меконе.
 Гирией принёс в жертву богам быка, в шкуру боги излили семя, и родился Орион.
 Быка приносили в жертву мухам в святилище Аполлона Актийского.
 Семеро против Фив клялись, принеся в жертву быка.
 В Афинах на буфониях приносили в жертву быка Зевсу Полиэю и судили топор.
 По версии, Ифигению заменили на алтаре на телёнка.
 Фегею, брату Форонея, жертвовали быков (см. Мифы Арголиды).
 Деметре Хтонии приносили в жертву коров.
 Известна замена жертвы быка на принесение лепёшек.

Похищение коров:

 Коровы Гериона. Красного цвета. Их пас Евритион, а сторожил Орфр. Множество сюжетов связано с тем, как Геракл гнал этих коров (см. Эрик (сын Посейдона) и др.).
 Коровы Гелиоса, которых ели спутники Одиссея.
 Коров у Аполлона угнал Гермес.
 Афаретиды и Диоскуры угнали стадо быков из Аркадии, а затем поссорились.
 Коров Приама сторожил Местор, которого убил Ахилл.
 Коров Тесея пытался угнать из Марафона Пирифой.
 Тафийцы угнали из Микен стадо коров Электриона, которых Амфитрион выкупил у Поликсена.

Сведения о разведении скота:
 Известны имена быков из Кносса.
 Дань в 100 коров ежегодно Эргин (сын Климена) наложил на фиванцев.
 Коров Аида пас Менет неподалёку от Герионовых.
 Волопасом был гигант Алкионей.
 Быков Пифона пас Аполлон.
 Аполлон пас быков троянского царя Лаомедонта.
 Быков пас Триптолем.
 Автолик похищал коров у Еврита с Евбеи.
 Быков царя Ливии Еврипила истреблял лев.
 Ифидамант (сын Антенора) принёс выкуп за невесту в сто коров.
 Мелампод получил стадо коров (наследство Тиро) за то, что исцелил Ификла (сына Филака). Оно стало приданым для Бианта, который сватался за Перо.
 Стойло для коров Нестора показывали в Пилосе.
 Коров Феспия пожирал Киферонский лев.
 Филетий — старший коровник у Одиссея.

Бараны и овцы 

Баран может ассоциироваться с различными божествами.

Сюжеты об отдельных животных:
 Крий — баран с золотым руном. Потерял рог, уронив Геллу.
 Его родителями были ставший бараном Посейдон и превращённая в овцу Феофана.
 Золотой ягнёнок был символом царской власти в Микенах (см. Атрей и Фиест). Мраморный баран стоял на могиле Фиеста.
 Есть рассказ, что Зевс оскопил барана и бросил его яички Кибеле (см. Аттис).
 Рассказ о Гермесе и баране передают в таинствах Матери богов.
 Баран в Индии показал воду Дионису и стал созвездием Овна.
 С крутыми рогами изображался Аммон ливийский.
 Пан, полюбив Селену, стал белым бараном и увлёк её в рощу.
 Криофор («несущий барана») — эпитет Гермеса.
 Посейдон воспитывался вместе с овцами.

Сюжеты об овцеводстве:
 Антагор с Коса — пастух овец, победивший Геракла в борьбе.
 В Аргосе овцы связаны со священной рощей царя Агенора.
 Облик овечьего пастуха в «Одиссее» принимает Афина.
 Овец пасла Дриопа.
 Овец (по версии) пас Евмолп.
 Овец пас Фагр (см. Мифы Фессалии).
 Костным мозгом овец питался Астианакт.
 Овечьи стада муз пасутся на Офрийской горе (см. Мифы Фессалии).
 Хитоны из шкур овец изобрёл Пеласг.
 Телегон угонял овец из стада Одиссея.
 Самосцы поклонялись овце (см. Феофана).
 Аргонавты стали угонять овец Насамона в Ливии, охранявшийся пастухом Кефалионом.
 Эант перебил стадо баранов, приняв их за ахейцев.
 По истолкованию, овцы с руном золотистого цвета были у Атланта (или Геспера).

Жертвоприношения:
 Баран связан с Афродитой.
 Барана приносили в жертву герою Гесиху (см. Мифы Аттики).
 Евмел (сын Евгнота) приносил барана в жертву Аполлону (см. Мифы Беотии).
 Афиняне приносят барана в жертву Конниду, воспитателю Тесея (см. Мифы Арголиды).
 Чёрных баранов приносил в жертву Одиссей.
 Зевсу Милихию приносили в жертву барана.
 Белую овцу приносили в жертву Пандоре.
 Чёрного барана приносили в жертву Пелопу.

Козлы и козы 

Козёл особенно связан с Паном, но также с Зевсом, Дионисом и другими богами.

 Амалфея. Коза (либо хозяйка козы), родила двух козлят. Козьим молоком кормили Зевса на Крите.
 Эга («коза») вскормила Зевса в Ахайе. Кормилицу Зевса называют козой. Известен эпитет Зевса Эгиоха.
 Эгипан — либо сын Зевса и козы, либо молочный брат Зевса, сын козы.
 Коза. Выкормила Филакида и Филандра, сыновей Аполлона и Акакаллиды (см. Мифы Крита)
 Коза. Кормила в Эпидавре младенца Асклепия.
 Коза (эга) выкормила Эгисфа.
 Эгида — название щита Афины.
 Экс (коза) — сын Пифона, похоронивший его (см. Мифы Фокиды).

 Коза указывала путь Архелаю (сыну Темена), который основал Эги в Македонии (по другой версии, стадо коз указывало путь Карану или Пердикке).
 Козочку вешали в честь Амелиты Гекаэрги во Фтиотиде (см. Мифы Фессалии, Аспалида)
 Коза — средняя часть Химеры.
 Зевс превратил в козлёнка младенца Диониса.
 Дионис стал козлом, когда бежал в Египет.
 Пан в Египте стал козой или полукозлом-полурыбой.
 Египетского бога-козла Мендеса античные авторы отождествляли с Паном.
 Дионис в козлиной шкуре появился сзади Ксанфа (сына Птолемея).
 Три Ливийские героини носили козьи шкуры и явились Афине при её рождении (см. Африка в древнегреческой мифологии).
 Прокрида использовала мочевой пузырь козы, чтобы исцелить Миноса.
 Сатиры были покрыты козьим мехом.
 Козёл, поедающий виноград, помог пастуху Стафилу изобрести вино (см. Мифы Этолии).

 Астакид — козопас с Крита (см. Мифы Крита).
 Козопасы поймали Каллисто и её сына и воспитали Аркада.
 Козопасами были Смикрон и Бранх.
 Козопасом был Меланфий.
 Афродита дала женщинам Лемноса козлиный запах (см. Гипсипила).
 Ортигий убеждал Клиниса принести в жертву Аполлону коз.

Ослы 

 Ослы помещены на небо, так как помогли Дионису в войне с гигантами.
 Говорящего осла Диониса убил Приап после состязания.
 Силен ездил на осле.
 Осёл связан с Элевсинскими мистериями.
 Тифон (то есть Сет) 7 дней спасался бегством на осле.
 Осёл посвящён в Египте Трифону? (Тифону).
 Аполлон сделал уши Мидаса ослиными.
 Осёл передал средство от старости змее в обмен на воду.
 Про Окна упоминается, что он «утоляет голод осла» (см. Прочие).

Жертвоприношения:
 В Лампсаке ослов приносили в жертву Приапу.
 В Кармании ослов приносили в жертву Аресу.
 Гипербореи приносят в жертву Аполлону гекатомбу ослов.
 Клинис из Вавилона хотел принести в жертву Аполлону ослов (см. Ближний Восток в древнегреческой мифологии).

Свиньи 

Свиньи связаны с Деметрой и культом плодородия.

Опасные кабаны:
 Кроммионская свинья. Убита Тесеем.
 Эриманфский вепрь. Побеждён Гераклом.
 Калидонский вепрь. Убил нескольких героев, включая Анкея (сына Ликурга).
 Анкей (сын Посейдона) убит вепрем на Самосе.
 Кабана (или вепрей) в колесницу Адмета запряг Аполлон.
 Кабан, убивший Адониса. По некоторым версиям (Птолемей Гефестион), этим кабаном стал либо Аполлон, либо Эриманф (сын Аполлона).
 Кабан, убивший Аттиса в Лидии.
 Кабан (по версии), убил Гианта.
 Атис — некий аркадский герой, убитый вепрем.
 Кабан в земле мариандинов убил Идмона, кабана убил Идас.
 Дикого кабана в Ликии убил Беллерофонт.

Превращения:
 Кирка превратила в свиней спутников Одиссея, а также Калха, царя Давнии (см. Мифы Италии). Мотив превращения в свиней есть также в хеттской и южноамериканской мифологии.

 Свиньи кормили Габида из Тартесса.
 По одной версии, Зевса в Ликте выкормила свинья.
 Вепрь появился на горе Птой и напугал Лето (см. Мифы Беотии).
 Голова кабана — на щите Тидея (либо он одет в шкуру кабана).
 В «Илиаде» описан шлем с клыками кабана.
 Свинопас Евмей в «Одиссее».
 Знамение со свиньёй указало Асканию на основание Альба-Лонги.
 Некая веприца хотела сравниться красотой с Афиной, её именем назван Гиамполь (см. Мифы Беотии#Гианты).
 Свиньи испортили вино Стафила.
 К свинопасу Тирру бежала Лавиния.

Жертвы:
 Свинопас Евбулей связан с культом Деметры. На фесмофориях свиней сбрасывают в мегароны.
 Триптолем принёс свинью в жертву Деметре.
 Фоант из Посидонии посвятил убитого кабана себе, и голова погубила его (см. Мифы Италии).
 Афродита Кастниетида принимала в жертву свиней.
 Над разрезанными частями кабана в Олимпии приносили клятву соблюдать правила состязаний.
 Над частями кабана Геракл обменялся клятвами с детьми Нелея.
 Свинью приносили в жертву Юноне Монете, а супоросую свинью — Церере и Теллус.

Неопределённый скот 
 Сатир отнимал скот у жителей Аркадии и убит Аргосом Паноптом.

Собаки 

Собаки связаны особенно с Аполлоном.

Превращения:
 Сицилийский бог Адран имел облик собаки.
 Псом (или медведем) стал бог Кримис в Сицилии, отец Акеста.
 Аполлон стал собакой, и дочь Антенора родила ему сына Тельмисса (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 В собаку превратилась Гекаба, утратив сыновей.
 Скилла стала наполовину собакой.
 По версии, собаки Актеона стали тельхинами.

 Тело собаки было у Сфинги.
 На собаку похожа Эмпуса.

Жертвы собак:
 Актеон.
 По аргосской версии, Лин разорван собаками Кротопа.
 Фасия на Делосе съели собаки (см. Мифы островов Эгейского моря).
 Собаки фессалийца Кианиппа растерзали его жену Левкону (см. Мифы Фессалии).
 Труп Меланфия брошен собакам.
 Тела детей Кресфонта брошены на растерзание собакам.
 Эон (сын Ликимния) в Спарте убил камнем собаку, из-за чего сам погиб.

 Молоком собаки был вскормлен Асклепий.
 По версии, Зевса выкормила собака (см. Мифы Крита).
 По версии, Париса выкормила собака.

 12 псов Артемида получила в подарок от Пана.
 У Геракла была двуглавая собака (Кербер ?).
 Собака сыграла роль в поединке Гипероха и Фемия (см. Мифы Фессалии).
 В Спарте Аполлон Карней покровительствовал собакам.
 Аполлон утащен собаками после рождения, но возвращён Лето. Его называют Кинеей.
 Золотой Кербер работы Гефеста. Его похитил Пандарей.
 С Киносаргом (святилищем Геракла в Афинах) связывали прорицание о белой собаке.
 Один из псов Кирены победил в погребальных играх по Пелию.
 На псовой охоте погиб некий Миунт (см. Мифы Аттики).
 Собака Оресфея родила кусок дерева, из которого вырос виноград.
 Пёс Ориона, возможно, по имени Сириус, ставший созвездием.
 Имя Кандавл интерпретируется как «убийца пса».

Жертвоприношения:
 Собак приносили в жертву Гекате, а также богине Эйлионее в Аргосе.
 Щенка приносили в жертву Аресу Эниалию.
 Чёрную собаку жертвовали богу Энодию в Колофоне (см. Список божеств).

Имена собак 
 Собаки Актеона (перечень в статье)
 Аргус — преданный пёс Одиссея.
 Гарпалик — персонаж, упомянутый Алкманом рядом с Меламподом. Видимо, пёс.
 Касториды — порода собак, воспитанных Кастором, дар Аполлона.
 Кербер.
 Кербер — пёс царя молоссов Аидонея.
 Лелап — пёс Кефала.
 Мелампод — пёс Актеона, спартанской породы. Возможно, он же упомянут у Алкмана, фр.87d Пейдж.
 Мэра — пёс Эригоны.
 Орфр.
 Сиагр — пёс Ахилла, выросший на Пелионе.

Волки 

Волки, как и собаки, особенно связаны с Аполлоном.

Превращения:
 В волка был превращён Ликаон, который предложил Зевсу человеческое мясо.
 Лето стала волчицей и пришла из Гипербореи на Делос.
 Аполлон стал волком при браке с Киреной.
 Аполлон в образе волка убил тельхинов на Родосе.
 Посейдон превратил в волков женихов Феофаны.
 В волка превращался олимпийский победитель Дамарх (см. Мифы Аркадии).

Кормящие волчицы:
 Волчицы выкормили Милета (сына Аполлона).
 Волчица выкормила близнецов, рождённых рабыней Тархетия, царя альбанов (см. Мифы Италии).

Иные мотивы:
 Волчью шкуру надевает Долон.
 Победа волка над быком стала знамением о передаче царской власти Данаю.
 С эпитетом Аполлона Ликийского связана легенда об избавлении от волков (см. Мифы Сикиона и Флиунта).
 Волки помогали Лето по дороге, и она назвала Ликию в их честь.
 Во время потопа люди спаслись на Парнасе, следуя за волками, и назвали город Ликореей (см. Мифы Фокиды).
 Волк, посланный Псамафой, съел стадо, которое Пелей предложил Иру (сыну Актора) как выкуп, и превратился в скалу.
 В Византии в рождественский праздник воспроизводились пляски воинов в волчьих шкурах.
 Согласно современным учёным, Давн — по-иллирийски волк.
 С волками связаны греческие названия Ликаонии и луканов.

Медведи 
Медведи устойчиво ассоциируются с Артемидой, и отчасти с Зевсом.

Превращения:
 Псом (или медведем) стал бог Кримис в Сицилии, отец Акеста.
 Гера или Зевс превратили Каллисто (Мегисто или Фини[ку) в медведицу, позже она стала созвездием Большой Медведицы (или Малой).
 По критскому мифу, кормилицы Зевса стали медведицами, чтобы укрыться от Кроноса. Гелика с Крита, кормилица Зевса, стала созвездием Большой Медведицы, а нимфа Киносура — Малой Медведицы.
 От слова медведь — названия звёзд Арктофилак или Арктур.

 Медведица вскормила Париса.
 Медведица вскормила Аталанту на горе Парфений в Аркадии.
 Во Фракии Полифонта родила от медведя сыновей Агрия и Орея.
 Праздник Артемиды Бравронии связан с переодеванием в медведиц.
 По Евфориону, Ифигению приносили в жертву в Бравроне, но её заменили на медведицу.

Пантеры 
 На пантеру охотился Кихир (см. Балканы в древнегреческой мифологии) и случайно убил Анфиппу.
 По версии, пантеры на Родопе растерзали фракийца Ликурга.

Львы 

Львы выступают как опасные противники героев. Также льва связывают с женскими божествами, в том числе с Артемидой.

Опасные львы:
 Немейский лев. Убит Гераклом, который носил его шкуру.
 Киферонский лев. Убил Евиппа (сына Мегарея) (см. Мифы Мегариды). Льва убил Алкафой (сын Пелопа) либо Геракл.
 Геликонский лев. Упоминается Птолемеем Гефестионом (см. Нирей).
 Лев — передняя часть Химеры.
 Ливийская львица (по версии) убила Гианта.
 Лев из Ливии истреблял быков царя Еврипила. Его убила лучница Кирена.
 Львица на охоте убила Мермера (сына Ясона).
 Филий, влюблённый в Кикна (сына Аполлона), убил льва.
 Львица убила Фалека, тирана Амбракии (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 Ливийский царь Феродамант кормил своих львов мясом чужеземцев (см. Африка в древнегреческой мифологии).

Превращения:
 Во льва превращался Аполлон.
 Львами стали Меланион (Гиппомен) и Аталанта. Кибела запрягла их в свою колесницу.
 Львами (по Птолемею Гефестиону) стали Кадм и Гармония.
 Львами (по версии) стали куреты.

 Лев изгнал с Парнаса корикийских нимф.
 За льва был принят Пенфей.
 Аполлон запряг их в колесницу Адмета.
 На щите Полиника голова льва (либо он одет в львиную шкуру).
 Геракл посвятил статую льва в храм Артемиды в Фивах.
 Была статуя Гипноса, усыпляющего льва.
 Рассказ о жреце Кибелы и льве был популярен среди авторов элегий.
 «Львом» назывался закон царя Лесбоса Макарея.
 Наложница Мелеса, царя Сард, родила льва, которого он обнёс вокруг города (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Львиные ворота в Микенах построили киклопы.
 Фобос изображался с головой льва.
 В следующей жизни (по Платону) Эант Теламонид стал львом.

Леопарды 

 Леопарды запряжены в колесницу Диониса
 По версии Оппиана, ими стали сестры Семелы (см. Агава).
 В шкуру леопарда одет Менелай в «Илиаде».
 Шкура леопарда — условный знак, спасший Антенора.

Тигры 
 Шкура тигра как атрибут Диониса.
 Их посылает Дионис, и они убивают нескольких воинов (в VII книге «Фиваиды» Стация).

Олени и лани 

Лани устойчиво связаны с Артемидой.

Превращения:
 В оленя превратился Актеон.
 Ланью стала Артемида, чтобы погубить Алоадов.
 Арга (см. Прочие) — охотница, превращённая Гелиосом в лань.
 В лань Артемида превратила Таигету.
 В лань превращена Кос, дочь Меропа.
 Облик оленя принимала Местра.
 Когда боги бежали в Египет, Геракл стал оленёнком.

 Лань выкормила Телефа.
 Лань выкормила Габида из Тартесса.
 Хирон кормил Ахилла костным мозгом оленей.
 Кормилицу Артемиды звали Элафион (от «элафой» — олени, см. Мифы Элиды).

 Афамант убил из лука Леарха, приняв его за оленя.
 Сарон преследовал лань, убежавшую в море, и утонул.
 Лань Артемиды убил Агамемнон.
 Лань Деспины, пойманная в Аркадии при Агапеноре.
 Кипарис (либо Сильван) случайно убил оленя, посвящённого нимфам.
 Керинейская лань. Жила на горе Артемисий в Аркадии.
 Четырёх ланей запрягла в свою колесницу Артемида (см. Керинейская лань).
 Алтарь на Делосе построен был из рогов кинфийских ланей, убитых Артемидой.
 Ланей кормят Амнисиады с Крита.
 Асканий на охоте убил оленя.

Зайцы 
Мифов о зайцах по существу нет, они упоминаются лишь как объект охоты.

 На зайца охотился Орион с псом. Заяц стал созвездием.
 На них охотился Адонис.
 На них охотятся Артемида и Аполлон.
 На них охотился Бранх.
 Зайца воскресил с помощью травы Главк Морской.

Лисы 
 Тевмесская лисица.
 Бассариды — в одежде из лисьих шкур.
 Лисица была знаком для мессенцев при разделе земли.

Другие животные 
 Кошка. В Египте Артемида стала кошкой.
 Ласка. В неё превратилась Галанфида.
 Обезьяны.
 Зевс превратил в них керкопов.
 После смерти Терсит стал обезьяной (по Платону).
 Рысь. В неё Деметра превратила Линка, царя Скифии.
 Слоны. Упомянуты у Нонна в описании индийского похода Диониса.

Животные «нижнего мира»

Змеи и драконы 

Дракон — как правило, синоним слову змей (греч. офис) (не обязательно крылатый). Отношение к змеям в древнегреческой мифологии достаточно противоречиво . Несмотря на многочисленные змееборческие сюжеты, есть примеры положительного отношения к змеям и их культа. Существует концепция, что это положительное отношение (сильное, например, в Аттике) — наследие догреческого этнического субстрата.

Дракайна — дракон женского пола, часто с человеческими частями тела.

Превращения:
 Младенец Зевс стал драконом, чтобы укрыться от Кроноса.
 Зевс стал змеем и овладел Реей, породив Афилу.
 В облике змея Зевс соблазнил Деметру.
 В облике змея Зевс соблазнил Персефону, и родились Загрей и Мелиноя.
 Асклепий был подобен дракону, в его храме жили священные змеи.
 Ахелой принимал облик рогатого змея, сражаясь с Гераклом.
 В старости Кадм и Гармония в Иллирии стали драконами.
 Аполлон стал змеем, когда Дриопа зачала от него Амфисса.
 От Аполлона в виде дракона Атия родила Октавиана Цезаря.
 Кихрей появился в виде дракона во время Саламинской битвы.
 Герой, превратившийся из змеи в человека, был родоначальником племени офиогенов близ Пария (см. Троада в древнегреческой мифологии).
 В Элее поклонялись рождённому Илифией мальчику-дракону Сосиполиду (см. Мифы Элиды).

Наполовину змеи:
 Девушка-змея у скифов. Родила от Геракла Агафирса и Гелона. По другому рассказу, девушка-змея родила от Зевса Скифа.
 У скифов Гора, мать Колакса — с телом, украшенным двумя змеями (см. Скифия и Кавказ в древнегреческой мифологии).
 Эрихтония (царя Афин) изображали в облике получеловека-полузмея.
 Кекроп (сын Геи) изображается в облике змея или «двуприродного» (с телом человека и дракона).
 Со змеиными хвостами вместо ног изображался Борей.
 Один из корибантов стал «двусущим» змеем по воле Деметры.
 Ехидна — полудева-полузмея.

Частично змеи:
 Волосы превращены в змей у Антигоны (дочери Лаомедонта).
 У Тифона было 100 драконьих голов.
 Нижние конечности гигантов переходили в тела драконов.
 Змеевласое чудовище Кампа (см. Аид).
 У Кербера хвост дракона и головы змей на спине.
 Эриний изображали с волосами в виде змей.
 Лернейская гидра. Описывается как многоголовая змея или животное со змеиными головами.
 Афина превратила в гидр (змей) волосы Горгоны Медусы.

Происхождение змей:
 Змеи появились из крови титанов.
 Ядовитые змеи появились из крови Медусы.
 Змеи на Лемносе произошли от гиганта Миманта.

Связь змей с прорицанием:
 Тиресий наступил на спаривавшихся змей и стал женщиной.
 Полиид узнал от змей о траве, с помощью которой воскресил Главка.
 Мелампод вскормил змеиных детёнышей и стал понимать язык птиц.
 Змеи облизали глаза и уши Гелену и Кассандре, научив их прорицанию.
 Два змея оберегали младенца Иама.
 Три змея заползли на стену Трои, что было знамением (см. Эак).
 Дракон съел птенцов, что истолковал Калхант.

Жертвы змей:
 Дочери Кекропа Герса и Аглавра открыли ларец с Эрихтонием, но были задушены находившейся там змеёй либо в безумии бросились вниз со скалы.
 Змея укусила нимфу Гесперию, возлюбленную Эсака.
 Евридика (жена Орфея), спасавшаяся от Аристея, была укушена змеёй.
 Еврилох (сын Иона) был съеден змеями (см. Мифы Фессалии).
 Иокаст (сын Эола) укушен змеёй (Мифы Италии).
 Юноша Киферон отверг любовь эринии Тисифоны и погиб от жала змеи.
 Драконы, выползшие из моря, убили Лаокоонта и его детей. Их имена Поркей и Харибея.
 Мопс (сын Ампика) в Африке умер от укуса змеи.
 Мунит умер от укуса близ Олинфа.
 Орест умер от укуса змеи в Аркадии.
 Офельт.
 Тил, лидийский герой, укушенный змеем (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Триоп (царь Фессалии) убит драконом, стал созвездием Змееносца.
 Змея сепс убила Эпита (сына Элата).
 Змея в Ливии убила (по версии) Гианта.
 Змея в Ливии (по версии) убила Идмона.
 Царь гетов Карнабон убил одного из драконов Триптолема, за что был наказан (см. Фракия).
 Филоктета укусила водяная змея, и он много лет страдал от раны.
 Гера отравила воды Эгины змеями, и умерли почти все жители.

 В Аиде змеи привязывают Алоадов, Тесея и Пирифоя к трону, а также Иксиона к колесу.
 В Аиде змей поедает печень Тития.

Победители змей и драконов:

 Аполлон. Убил из лука дракона Пифона в Дельфах. По ряду авторов, в Дельфах жила драконица Дельфина (или дракон Дельфиний).
 Афина. Во время гигантомахии победила дракона и забросила его на небо.
 Геракл.
 Победил дракона Ладона, охранявшего яблоки Гесперид по приказу Геры (одиннадцатый подвиг). (Ср. сюжет со змеем-искусителем у дерева с яблоками в Эдемском саду)
 Победил Лернейскую гидру (второй подвиг).
 Геракл удушил змея у реки Сагарис в Лидии.
 Ещё во младенчестве удушил двух змей, посланных в колыбель Герой, чтобы его убить
 Кадм. Убил каменной глыбой в Фивах убившего его спутников дракона Касталийского источника, сына Ареса. Из его зубов выросли спарты.
 Ясон. Победил дракона у колхов (его называли Колхис), убив его (либо усыпив его снадобьями Медеи).
 Диомед (сын Тидея). Убил колхидского дракона на острове феаков.
 Менестрат из Феспий. Погубил дракона, предложив себя в жертву вместо своего возлюбленного (см. Мифы Беотии).
 Амфиарай (или Адраст) убил змея, убившего Офельта.
 Кихрей. Убил на Саламине огромного змея (либо вскормил змея).
 Еврилох. Изгнал с Саламина змею Кихриду, которая поселилась в Элевсине.
 Форбант (сын Триопа). Истребил змей и дракона на Родосе.
 Алкон с Крита убил дракона, угрожавшего его сыну.
 Неизвестный по имени герой из Амфиклеи убил дракона, охранявшего его сына (см. Мифы Фокиды).
 Медея освободила от змей город Абсориду.
 Дамасен из Лидии — змееборец, убивший врага стволом дерева.

Также:
 Бриарей убил чудовищного полубыка-полузмея.
 Дракон — задняя часть Химеры, убитой Беллерофонтом.
 Дельфина — драконица, сторожившая похищенные Тифоном сухожилия Зевса.

Другие сюжеты:
 Драконы были запряжены в колесницу Триптолема, подаренную Деметрой. Их неудачно пытался запрячь Антей (Мифы Ахайи).
 Похоже на Триптолема изображался Бонус Евентус (на колеснице, запряжённой драконами).
 Медея летала на колеснице, запряжённой драконами.
 Змей был проводником у Антинои, дочери Кефея (Мифы Аркадии).
 Змея обвила ребёнка Иллирия.
 Дракон выполз между Авгой и Телефом, когда та хотела убить сына.
 Италийское племя марсов защищено от укусов змей. Они поклонялись богине змей Ангиции.
 Клитемнестре снилось, что она родила змея, который укусил её.
 Дракон был изображён на щите Менелая.
 Минос испускал при совокуплении змей, скорпионов и сколопендр.
 Гекаба увидела во сне, что рождает факел со змеями (см. Парис).
 Пиравсты — драконы с Кипра (см. Кипр в древнегреческой мифологии).
 Змеи из священной рощи Аполлона в Эпире — потомки Пифона.
 Талос (ученик Дедала) распилил дерево челюстью змеи.
 У орфиков Хронос именуется драконом.
 От некоего змея спасался Элефенор.
 Водяная змея стала созвездием, когда её принёс ворон в чаше.
 Парей (неядовитая змея). Когда её видели, призывали Сабазия.
 В сатировской драме Софокла «Глухие» (фр.363 Радт) была изложена история, что люди получили от Зевса средство от старости и навьючили его на осла, но тот обменял его на воду, которую охраняла змея.

Черепахи 
 Ей стала нимфа Хелона («черепаха»).
 Из неё Гермес сделал лиру, которую подарил Амфиону.
 Ей стал Аполлон, когда полюбил Дриопу.
 Черепаха пожирала тех, кого Скирон сбрасывал со скалы.
 Черепаха изображалась на монетах Эгины.

Мыши 
 Считались рождёнными из земли.
 Аполлон наслал на поля Троады мышей, которые перегрызли тетивы у вражеских луков. Кринис воздвиг храм Аполлону Сминфею.
 С мышами боролся Тевкр (сын Скамандра).
 За мышью гонялся Главк (сын Миноса).
 Молорх боролся с мышами.

Другие животные «нижнего мира» 
 Жаба. Темен нашёл на алтаре жабу и получил по жребию Аргос.
 Землеройка. Ей стала Лето в Египте.
 Крабы. Рак или краб (каркин) помогал Лернейской гидре и стал созвездием.
 Крокодил. Священному крокодилу Суху поклонялись в Египте.
 Крот. Связан с Асклепием, его святилище было в форме норы крота.
 Лягушки. Лето превратила в них жителей Ликии, которые отказали ей в воде.
 Черви. Червей, подтачивающих виноградную лозу, истребил Геракл, за это эрифрейцы почитают его как Ипоктона.
 Энхелеи («водяные змеи» либо «угри») — название иллирийского племени энхелейцев (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 Пятнистая ящерица. В неё Деметра превратила Аскалафа.

Также к нижнему миру, видимо, относятся:
 Чудовище Пэна.
 Чудовище Сибарида (Ламия).

Дельфины 
 В них Дионис превратил тирренских пиратов.
 Дельфин нашёл скрывавшуюся Амфитриту и стал созвездием.
 Аполлон превращался в дельфина, и его называют Дельфиний.
 Посейдон стал дельфином и овладел Меланфией (см. Мифы Фессалии).
 Тритона изображали с хвостом дельфина.
 Изображения дельфинов были у статуи Деметры с головой лошади.
 Дельфин перенёс Меликерта (Палемона) на Истм.
 Фетида плавала на дельфине.
 На щите Одиссея был изображён дельфин.
 Дельфины спасли Энала.

Водные животные 
 Акула. Тлеполем угостил Тесея мясо родосской колючей акулы.
 Рыбой киридой (губаном) стала Скилла (дочь Ниса). Ряд авторов ошибочно называют кириду птицей.
 Кето (кит).
 Чудовище, которое хотело съесть Андромеду. Персей превратил его в камень. Он стал созвездием Кита.
 Чудовище, которое хотело съесть Гесиону. Его убил Геракл.
 С китами связан Бриарей.
 «Кит» — у Вергилия название корабля Мнесфея.
 Креветки. Город Кариды («креветки») основал Макар, спасшийся от потопа (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 В рыбу лепидот превратился Арес в Египте.
 Мурена, рыбы-веретена и Галена рождены Рыбой и Покоем.
 Осьминог. Вынес из моря камень для Энала.
 Помпил (рыба).
 Аполлон превратил в неё рыбака Помпила (см. Мифы островов Эгейского моря).
 Рыбак Эпопей съел помпилов, и его за это проглотило чудовище (см. Мифы островов Эгейского моря).
 Скат. Копьём с наконечником в виде шипа ромбового ската Телегон убил Одиссея.
 Тритон (животное). В Танагре была легенда, как его победили с помощью Диониса (см. Африка в древнегреческой мифологии).
 Тунец. Посейдон угостил им Зевса, когда тот рожал Диониса.
 Тюлени.
 Псамафа обратилась в тюленя, спасаясь от Эака.
 В тюленя Аполлон превратил некоего внука Кефисса (Аттика).
 Имя Фок («тюлень») носили Фок (сын Орнитиона) и Фок (сын Эака).
 По версии Птолемея Гефестиона, Фетида превратилась в тюленя и убила Елену.

Различные рыбы:
 Роды рыб рождены Талассой от Понта.
 Рыба, спасшая Атаргатис, стала созвездием Южной Рыбы. Её порождения — созвездием Рыб.
 Либо Афродита и Эрот стали рыбами, либо им помогли рыбы. Они стали созвездием Рыб.
 Рыбы съели Ихтия, сына Атаргатиды.
 Рыбой стала Немесида, спасаясь от Зевса.
 Сама Деркето стала рыбой.
 Либо созвездием Южной Рыбы стала рыба, которая помогла Исиде.
 Океанида Евринома изображалась с нижней частью тела как у рыбы.
 Фетиду изображали с нижней частью тела как у рыбы.
 За солёную рыбу Лакий, основатель Фаселиды, купил землю у Килабра (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Талос (ученик Дедала) изобрёл пилу, подражая хребту рыбы.
 Гелиос превратил в рыбу нимфу с острова Нозала в Эритрейском море, которая превращала юношей в рыб (см. Ближний Восток в древнегреческой мифологии).

 С рыбачьими сетями связана Бритомартида.
 На рыбной ловле был утоплен Паламед.

Животные «верхнего мира»

Общие упоминания птиц 
Превращения в птиц:
 Спутники Диомеда. Превращены в птиц. Акмон стал птицей, похожей на лебедя. См. Мифы Италии.
 Схеней («камыш»), Аканф («чертополох») и Аканфида. Родственники Автоноя, превращены в птиц. (См. Прочие.)
 В птицу превращены Гарпа и Гарпас из Вавилона (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Спутницы Ино Исмениды из Сидона бросились в море и стали птицами (см. Ближний Восток в древнегреческой мифологии).
 На острове Калаврия некие царь и царица превратились в птиц (см. Мифы Арголиды).
 В некую жёлтую птицу превратился Кеней.
 В птиц на Эридане превратились спутники Аполлона (см. Кикн (сын Сфенела)).
 Комба из Плеврона стала птицей (см. Мифы Этолии).
 Посейдон стал птицей и соблазнил Медузу Горгону.
 Спутники Мемнона стали птицами мемнонидами, возникшими из костра.
 Афина улетает, превратившись в орла или ласточку (см. Ментор).
 У Овидия упомянуты некие крылатые «дети Молосса».
 Некоей птицей стала Перигуна.
 Некоей птицей стала Фирия, мать Кикна (сына Аполлона).
 Окн (одна из пород птиц). Есть легенда об Окне (см. Прочие).

Птицеподобные существа:
 Стимфалийские птицы.
 Сирен боги превратили в птиц или полуптиц.
 Шесть золотых птиц, отождествляемых с сиренами, жили в Дельфах.
 Гарпии имели птичьи головы и ноги.
 Крылатой была Сфинга.
 Стрикс — некий «крылатый упырь» из Каледонии (см. Западное Средиземноморье в древнегреческой мифологии).

 Птицы предвещали царскую власть Гордию.
 Зевс стал птицей (орлом?), когда возлежал с Европой.
 Крылатыми были Бореады.
 Крылья изготовил Дедал для себя и Икара.

 Из яйца родились Елена и Диоскуры.
 Из яйца родились Молиониды.
 Из яйца в орфической теогонии родился Протогон.

Вороны 
 В Дельфах встретились два ворона, посланные с краёв земли.
 В ночного ворона Гермес превратил Евмела с Коса.
 В белого ворона Аполлон превратил Ликия из Вавилона (см. Ближний Восток в древнегреческой мифологии).
 Ворон почернел, когда сообщил Аполлону об измене Корониды.
 Шлем Афины имеет вид ворона.
 Ворон стал созвездием, когда Аполлон не дождался от него воды. Как отмечает Е. М. Мелетинский, связь ворона или его созвездия с сухим сезоном почти универсальна.
 Им стал Аполлон в Египте.
 Ворона. В неё превращена Коронида (дочь Коронея).

Лебеди 
 Воспели родившегося на Делосе Аполлона, прилетев с Пактола.
 Колесница Аполлона запряжена лебедями.
 В Дельфах встретились два лебедя, посланные с краёв земли.
 Зевс в образе лебедя овладел Немесидой либо Ледой.
 Латинская нимфа Канента стала лебедем (Мифы Италии).
 Четыре важных персонажа по имени Кикн.
 Лебедь указал хозяину козопаса Смикрона женить его на своей дочери (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Душа Орфея после смерти выбрала жизнь лебедя. Он стал созвездием Лебедя.

Ночные птицы 
 Сова.
 Её изображение связано с Алоадами.
 В неё превращена Бисса, дочь Евмела с Коса.
 Меропида, дочь Евмела с Коса, превращена в совёнка.
 В сову Афина превратила Никтимену.
 В неё Гермес превратил одну из Миниад.
 Сову иногда называли стикс.
 Филин.
 Им стал Аскалаф (филином или совой).
 В него Гермес превратил одну из Миниад.
 Арес превратил в него Полифонту.

Хищные птицы 
 Орёл.
 В орла Гера превратила Аэтоса, возлюбленного Зевса (аэт — индоевропейское название птицы, в греческом обозначает орла).
 Зевс увидел орла перед титаномахией и посчитал это благим знаком.
 Орёл изображён на скипетре Зевса.
 Зевс стал орлом, преследуя Астерию.
 Зевс принял облик орла, сражаясь с Асопом Флиасийским.
 Зевс стал орлом, похищая Ганимеда.
 Зевс стал орлом, похищая Эгину.
 В орла Зевс превратил Перифанта из Аттики.
 Орёл Эфон пожирал печень Прометея, пока его не убил Геракл.
 Орлом стала Афродита, преследуя лебедя-Зевса (см. Немесида).
 Орлом выступает Дионис.
 Орёл принёс Гермесу сандалию Афродиты.
 Мероп с Коса превращён в орла и стал созвездием.
 В морского орла превратился Пандарей из Эфеса (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Зевс послал с краёв земли двух орлов, и они встретились в Дельфах.
 Эант Теламонид получил имя от орла, посланного Зевсом.
 Орёл указал царя аргивянам, усевшись на доме Эгона (см. Мифы Арголиды).
 На озере Тантала Павсаний видел «лебединых» орлов.

 Коршун.
 Коршун (?) похитил нутро чудовищного быка, убитого Бриареем.
 Гипаей («коршун») — эпитет Аполлона, который послал коршунов для спасения пастуха.
 Коршуны в Аиде клюют сердце Тития.
 Орлан. В него Зевс превратил Фенею (см. Мифы Аттики).
 Подорлик. Им стал Клинис из Вавилона.
 Скопа (желтокрылый орёл). Ей стал Нис (сын Пандиона).
 Стервятник.
 Им стал фракиец Агрий.
 В него превращены фессалийцы Неофрон и Эгипий (см. Мифы Фессалии).
 Ястреб (Гиерак). Птица Аполлона.
 Гиерак выдал Аргосу Панопту, что Гермес хочет украсть Ио.
 Гиерак помог троянцам, на которых разгневался Посейдон, и бог превратил его в ястреба (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Ястребом (по версии) стал Терей.
 Ястреб (или коршун). По версии, им стал Аполлон в Египте. Египтяне посвящают ястребов Аполлону.
 Ястреб (дедалион). В него Аполлон превратил Дедалиона, бросившегося с утеса.

Отдельные птицы 
 Аист.
 В него Гера превратила Антигону (дочь Лаомедонта). Аистов почитали в Фессалии.
 Аист — атрибут латинской Пиетас.
 Аэроп («осоед»). Этой птицей стал мальчик Ботр из Фив (см. Мифы Беотии).
 Вертишейка.
 В неё превращена нимфа Йинкс.
 В неё превращена одна из дочерей Пиера.
 Воробьи.
 Птенцов и их мать съела змея, что было знамением для Калханта.
 Воробьёв связывают с Афродитой.
 Выпь. В неё превращён Автоной (сын Меланея).
 Гагара. Ей стала Гипериппа, дочь царя молоссов (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 Галка. Ей стала Арна из Сифноса (см. Мифы островов Эгейского моря).
 Голубка.
 Зевс превратился в голубя, полюбив Фтию из Эгии (см. Мифы Ахайи).
 Ей стала Ктесилла с Кеоса.
 В неё Эрот превратил нимфу Перистеру (см. Афродита).
 Голубки высиживали яйцо, из которого вышла Сирийская богиня (Афродита).
 Пелиады («голубки») — пророчицы в Додоне. Туда прилетела голубка из египетских Фив (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 Плеяды превратились в голубок и вознесены на небо.
 Энотрофы превратились в голубиц, спасаясь от Агамемнона.
 Голубка, выпущенная Евфимом, пролетела через Симплегады.
 Горлица. Чайка уронила на голову Одиссея её перо, и тот умер.
 Гуси.
 В гусыню превратилась Немесида, когда снесла яйцо.
 С гусем играла Геркина из Лебадии, подруга Коры, и упустила его в пещеру (см. Мифы Беотии).
 С гусем связана Гера.
 Драконтида. В неё превращена одна из дочерей Пиера.
 Дрозд. В певчего дрозда превратился один из куретов.
 Дятел.
 Зелёным дятлом стал один из куретов.
 Зелёным дятлом стал Политехн из Колофона (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Зелёным дятлом стала Леланта, жена царя молоссов (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 В зелёного дятла превращена одна из дочерей Пиера.
 В зелёного дятла Арес превратил служанку Полифонты.
 Ликофрон называет Гесиону дятлом.
 В дятла был превращен Пик, который кормил Ромула и Рема (Мифы Италии).
 Хохлатый жаворонок. Им стала Гипподамия, жена Автоноя (см. Прочие).
 Журавль.
 Гера превратила в журавля Герану (или Эною), царицу пигмеев.
 Глядя на полёт журавлей, Гермес изобрел буквы.
 Зеленушка. В неё превращена одна из дочерей Пиера.
 Зимородок (алкиона).
 Ими стали Алкиона (дочь Эола), а также Алкиона из Эфеса, а ещё семь алкионид.
 Ибис. В Египте им стал Гермес.
 Ихневмон (птица). Им стал Мегалетор, сын царя молоссов (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 Катрей. Мифическая птица, предвещает дождь.
 Кенхрида. В неё превращена одна из дочерей Пиера.
 Кербер. Птицей кербер стал один из куретов.
 Королёк. Им стал Алкандр, сын царя молоссов (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 Кукушка. Зевс стал ей, полюбив Геру.
 Куропатка.
 В неё превратился Талос (ученик Дедала).
 Клеобея бросила её в колодец и попросила Анфея достать её.
 Лаг (птица). В него Арес превратил Орея (см. Фракия).
 Ласточка.
 Ей стала Филомела.
 Ей стала Хелидонида из Эфеса (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).
 Нырок. Им стал Эсак.
 Павлин. Получил глаза Аргоса Панопта.
 Перепел.
 Зевс стал перепелом и овладел Лето.
 Зевс превратил Лето в перепелку и отправил на Делос.
 Перепелкой стала Астерия, спасаясь от Зевса.
 Перепел помог Иолаю отыскать тело погибшего Геракла во время западного похода.
 Также Ортигия (см. Артемида) и Ортикс (см. Мифы Фессалии).
 Пёс (птица). В неё превратился Филей, сын царя молоссов (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 Петух.
 Гиппалектрион (конь-петух).
 В него превратил Арес Алектриона (см. Прочие).
 Был изображен на щите Идоменея.
 С ним изображается на монетах из Феста Зевс Велхан.
 Имя Кокал обозначает породу петухов.
 Петух посвящён Афине Эргане.
 Петуха приносили в жертву Асклепию.
 Пифинга. В неё превращена Артемиха из Вавилона (см. Ближний Восток в древнегреческой мифологии).
 Поинга. В неё превращена Булида (см. Мифы Фессалии).
 Ржанка. Ей стал Агрон с Коса.
 Сарыч. Им стал Муних, царь молоссов (см. Балканы в древнегреческой мифологии).
 Синица.
 Зевс превратил в неё Тимандру (см. Мифы Фессалии).
 Аполлон превратил в неё Ортигия из Вавилона (см. Ближний Восток в древнегреческой мифологии).
 Сипуха. Ей стал один из куретов.
 Соловей.
 В него превращена Аэдона (две версии).
 В него превратилась Прокна.
 По версии, соловьём стала Филомела.
 После смерти им стал Фамирид (по Платону).
 Сорока. Её крик помог Гераклу спасти Фиало и Эхмагора (см. Мифы Аркадии).
 Удод.
 Им стал Терей.
 Им стал брат Аэдоны из Эфеса.
 Утки.
 В неё превращена одна из дочерей Пиера.
 С названием утки сближают имя Пенелопы.
 Феникс (птица).
 Халкида. Ей стала Гарпалика (дочь Климена).
 Цесарки. Артемида превратила в них сестер Мелеагра Евримеду и Меланиппу (Мелеагриды).
 Чайка. Им стал Кеик (муж Алкионы).
 Цапля.
 Цапля (по версии) первой пролетела через Симплегады.
 Белая цапля. В неё превращен Эродий, сын Автоноя (см. Прочие).
 Чёрная цапля. В неё превращен Анф, сын Автоноя, сожранный лошадьми. Слуга Анфа стал другой цаплей (см. Прочие).
 Цапля. Вылетела из пепла города Ардея в Италии.
 Фазан. Им стал Итис.
 Чомга. В неё превращена одна из дочерей Пиера.
 Щегол. В него превращена одна из дочерей Пиера.

Насекомые 
 Древоточец. Керамб, превращённый нимфами в древоточца и переживший всемирный потоп.
 Жук. Иногда Зевс почитался в виде жука.
 Летучая мышь. Ей стала одна из Миниад.
 Мухи.
 Геракл прогнал мух из Элиды за Алфей.
 В Аркадии приносили жертвы герою Мииагру («мухолову»). См. Мифы Аркадии.
 Овод. Его наслала Гера на корову Ио.
 Саранча. С ней связаны эпитеты Аполлон Парнопий и Геракл Корнопион.
 Слепень. Зевс наслал его на Пегаса, и тот сбросил седока.
 Цикада. Ей стал Тифон (сын Лаомедонта).

Муравьи
 Зевс зачал Мирмидона в облике муравья.
 Мирмидоняне. Эак превратил муравьёв в людей.
 Дедал с помощью муравья решил задание с раковиной.
 Заползли в рот ребёнка Мидаса и снесли туда зерна пшеницы.

Пчёлы 
Пчёлы (мелиссы) и мёд:
 Пчёлы возникли из быков, принесённых в жертву Аристеем.
 Пчёлами назывались жрицы Деметры, от имен дочерей царя Мелисса. Мелисса — эпитет Артемиды.
 Зевса-младенца на Крите кормили мёдом пчёлы Панакриды дочери царя Мелиссея.
 Куреты пытались набрать в пещере Зевса священный мед, но превращены в птиц.
 Зевс напоил Кроноса мёдом, тот заснул и был оскоплен.
 Пастуха Комата спасли пчёлы, по воле муз кормившие его мёдом (см. Мифы Италии).
 Пчёлы кормили Мелитея, сына Зевса и нимфы (см. Мифы Фессалии).
 Саон следовал за роем пчёл и попал в пещеру Трофония, где был обучен священнодействиям (Мифы Беотии).
 Гаргорис из Тартесса открыл способ добывания мёда.
 В бочке с мёдом утонул Главк (сын Миноса).
 Из пчелиного воска и крыльев Птерасом был построен второй храм в Дельфах.
 Титаны измазали лицо мёдом и растерзали Загрея.
 Там, где есть пчёлы, поклонялись Приапу.
 В микенских текстах упоминаются «служители мёда».
 Согласно «Одиссее», возлияние умершим совершали мёдом, смешанным с молоком.

Паукообразные 
 Пауки.
 Появились из крови титанов.
 Паучиха. В неё Афина превратила Арахну.
 Скорпион.
 Орион погиб от укуса скорпиона, который послала Гея или Артемида. Скорпион стал созвездием.
 Ликофрон называет Геракла скорпионом.
 Фаланга. Ей стал Фаланкс, брат Арахны (см. Малая Азия в древнегреческой мифологии).

Иные сюжеты 
 Антилох был вскормлен звериным молоком, но чьим — неизвестно.
 Шкуры животных подстелил Гермес, чтобы овладеть Апемосиной.
 Крылья Арки Зевс подарил Фетиде.

Протеизм 
Персонажи, принимавшие различные облики:
 Ахелой. Облик быка, быкоголового мужа, змея.
 Местра. Облик кобылицы, коровы, оленя.
 Метида. Конкретные облики неизвестны.
 Периклимен. Становился орлом, муравьём, львом, змеем, пчелой.
 Протей. Становился львом, драконом, пантерой, вепрем, водой, деревом. Его сравнивали с полипом.
 Фетида. Превращалась в птицу, дерево, тигрицу, льва, змея, огонь, влагу.

Кроме того, среди богов крайне многообразны превращения Зевса.

См. также:
 Кагаров Е. К. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции. СПб, 1913.
 Флора древнегреческой мифологии

Примечания 

 
Списки вымышленных объектов
Списки:Древняя Греция